Доминик Шульц (1797—1860) — польский  и .

Биография 
По окончании Минской гимназии, в 1815 году поступил в Виленский университет, где слушал лекции по истории и литературе. Получив здесь степень кандидата философии, был назначен преподавателем польского языка в Виленскую гимназию, а в 1823 году — в Белостокскую, учителем красноречия и логики.

Затем в течение пяти лет (1835—1840 гг.) состоял преподавателем Люблинской гимназии, затем перешёл в Варшаву, где и оставался до самой смерти.
Как преподаватель, Шульц был очень любим своими учениками и обладал талантом хорошего педагога, умевшего всегда заинтересовать учащихся своим предметом.

В области литературы и науки стал известен как автор критических статей и исторических исследований на польском языке. Задачи своих ученых трудов ставил всегда широко и при решении их придерживался строго научных приемов.

Одним из вопросов, наиболее его интересовавших, был вопрос о славянских поселениях на правом берегу Вислы, причем Шульц старался доказать, что немецкие поселения в этой местности возникли только с появлением крестоносцев и что сами пруссы  — народ славянского происхождения.

Труды 
Большинство исторических сочинений и философских статей Шульца печатались предварительно в разных периодических изданиях («Przeglad naukowy» 1845—1846 г., «Rozwoj zasad umyslu polskiego w pismiennictwie» и др.). Из печатных трудов его, вышедших отдельно, известны следующие:
 «Grammatyka pierwiastkowa jezyka lacinskiego». (Wilno, 1821),
 «Grammatyka jezyka lacinskiego przez p. Broedera tlomaczenie z lacinskiego» (ib. 1829),
 «O znaczeniu Pruss dawnych» (Warszawa 1846),
 «O Tarnowie Mazowieckim» (ib. 1843),
 «O Pomorzu Zaodrzanskiem» (ib. 1850),
 «O zrodle wiedzy tegoczesnej» (ib. 1851),
 «Zycie Micolaja Kopernika» (ib. 1855),
 «Pisma rozmaite» (ib. 1854) и «Stanowisko historyi polskiej» (ib. 1862 г., посмертное издание).

Примечания

Литература